Algemene verkiezingen in Cambodja (1946) - verkiezingen grondwetgevende vergadering
Algemene verkiezingen in Cambodja (1947) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in Cambodja (1951) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in Cambodja (1955) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in Cambodja (1958) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in Cambodja (1962) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in Cambodja (1966) - parlementsverkiezingen
Algemene verkiezingen in de Khmerrepubliek/Cambodja (1972) - parlementsverkiezingen